Славянское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Крым 
 Славянское сельское поселение — входит в Раздольненский район

Омская область 
 Славянское сельское поселение — входит в Нововаршавский район
 Славянское сельское поселение — входит в Шербакульский район